Horen bezeichnet:
 Horen (Mythologie), Göttinnen der Zeit in der griechischen Mythologie
 die Gebetszeiten des Stundengebets der katholischen Kirche

Siehe auch:

 Die Horen, verschiedene Literaturzeitschriften
 Hora (Begriffsklärung)
 Hore (Begriffsklärung)